Schafsscheune („Schafscheuer“, historisch Stall und Speicher zugleich) steht für
Schafsscheune (Texel)
Schafscheuer (Oberderdingen)